Кронье, Йохан (род. 1982) — южноафриканский легкоатлет.
 Кронье, Пит Арнольд (1836—1911) — южноафриканский политический деятель.
 Кронье, Франсуа Луи (1792—1867) — французский театральный деятель, либреттист и политик.
 Кронье, Эдмон (1792—1867) — французский театральный деятель, либреттист и политик.
 Кронье, Эндрю (род. 1984) — южноафриканский хоккеист на траве.